

Geografia 
 Gard – dipartimento della Francia meridionale nella regione Occitania (Occitania)

Persone 
 Hil de Gard (1964) – artista e gallerista austriaco
 Ferruccio Gard (1940) – telecronista sportivo e pittore italiano
 Jay Gard (1984) – artista tedesco
 Ingvar Gärd (1921-2006) – calciatore e allenatore di calcio svedese
 Leo M. Gard (1911-1976) – archeologo e giornalista tedesco
 Roger Martin du Gard (1881-1958) – scrittore e poeta francese 
 Sven Gard (1905-1998) – microbiologo svedese
 Toby Gard (1972) – autore di videogiochi britannico
 Warren Gard (1873-1929) – politico statunitense